Дворкино (Фриденберг до 1947 года) — посёлок в Правдинском районе Калининградской области. Входит в состав Правдинского городского поселения.

Население

История 
Впервые Фриденберг в качестве рыцарского имения Ханса Траупе, в котором была построена кирха, упоминается под 1376 годом. После 1466 года имение стало собственностью семьи фон Мерклихенроде, позднее принадлежало семье фон Дамарау и канцлеру Иоганну фон Крайцену. В качестве приданого Фриденберг перешел к семье фон Виттенау, которая владела имением несколько веков. В 1735  году во Фриденберге была открыта школа, проработавшая до 1945 года.  

В 1910 году во Фриденберге проживало 252 человека. В начале XX века имение приобрел Лотарь фон Калькштайн, построивший здесь роскошный господский дом. В 1933 году население Фриденберга составляло 395 человек, в 1939 году - 383 человека. Последним владельцем имения, в 1938-1945 годах, был Хайнц Бёттигер, перестроивший усадьбу.

В 1947 году Фриденберг был переименован в поселок Дворкино.

Достопримечательности 
Приходская кирха Фриденберга, построенна ещё в 14 веке, с 1988 г. заброшена.

Примечания 

Населённые пункты Правдинского района